Osoby o tym nazwisku:

 Grażyna Syrek (ur. 1972) – polska biegaczka
 Joanna Bojarska-Syrek (1950-2015) – polska historyk sztuki
 Karolina Syrek (ur. 1973) – polska judoczka